Ніклевич () — українське і польське прізвище.

 Ніклевич Степан Теодорович (1912—1941) — організаційний референт Крайової Екзекутиви ОУН ЗУЗ.
 Шимон Ніклевич (1571—1632) — церковний діяч Речі Посполитої, священик-єзуїт, педагог, ректор Віленської єзуїтської академії і університету.

Українські прізвища
Польські прізвища